PIC je lahko:

 Pic - morska riba iz družine šparov

Kratica
 kratica za pravno-informacijski center
 padalsko pehotno četo (angl. Parachute Infantry Company)
 mikrokontroler PIC
 angleška kratica za picture (slika)